Aland kan syfta på:

Geografi

Indien 

 Aland (ort), Karnataka, Gulbarga,

Tyskland 

 Milde-Biese-Aland – en biflod med tre olika namn på olika delar till Elbe i Sachsen-Anhalt och Niedersachsen 
 Aland, Sachsen-Anhalt – kommun, Sachsen-Anhalt, 

Robotskapade Indienförgreningar